Andeck bezeichnet:

 Mara Andeck, deutsche Schriftstellerin
 Burg Andeck, Ruine auf dem Farrenberg bei Mössingen im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg